Dzika przyszłość (serial dokumentalny)
 Dzika przyszłość (serial animowany)